Миа:
Миа
Миа Васиковска
Миа Фэрроу
Миа Торетто

См. также 
MIA
MIA.
Mýa